Rischio – termine riferito, in generale, ai possibili effetti negativi di un'azione, e alla loro stima e valutazione
 Rischio – racconto di Ian Fleming
 Rischio – racconto di Isaac Asimov
 Rischio – rapper italiano